Italiaans voetbalelftal onder 18 (mannen)
 Italiaans voetbalelftal onder 18 (vrouwen)